Dieu perdu peut désigner :
La Cité du dieu perdu, album de la série de bande dessinée Thorgal;
Le Dieu perdu, livre-jeu de la série de livres-jeux Dragon d'Or.